Eccard ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Martin Eccard (1615–1669), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Georg von Eccard (1674–1730), deutscher Historiker und Bibliothekar, siehe Johann Georg von Eckhart
 Johannes Eccard (1553–1611), deutscher Komponist
 Karl August Eccard (1758–1816), württembergischer Oberamtmann

Siehe auch:
 Eccardt